Miejscowości w USA:
 Waukegan – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Lake
Gminy w USA:
 Waukegan (ang. Waukegan Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Lake